Die BNL 2022 war die Pilotsaison einer American-Football-Liga für Teams aus Belgien und den Niederlanden. Sieger wurden die Amsterdam Crusaders.

Mannschaften 

  Amsterdam Crusaders
  Hilversum Hurricanes
  Groningen Giants
  Arnhem Falcons
  Limburg Shotguns
  Kasteel Nitro’s (ehemals Izegem Tribes)

Modus 
Die sechs Teilnehmer spielen eine Jeder-gegen-Jeder-Runde. Für die rein niederländischen Duelle zählen die Begegnungen in der Eredivisie.

Abschlusstabelle 

Legende:  .

Abkürzungen: Sp. absolvierte Spiele, Siege, Niederlagen, SQ Siegquote, P+ erzielte Punkte, P− gegnerische Punkte, Diff. Punktdifferenz.

Nach der Absage der Groningen Giants ihres Spiels bei den Kasteel Nitro’s in Izegem wurde das Spiel für die Nitro’s gewertet und die Giants aus den Play-Offs ausgeschlossen.

Play-offs 
Das Finale fand am 11. Juni 2022 im Mijnstadion im belgischen Beringen, dem Heimstadion der Limburg Shotguns, statt.

Einzelnachweise 

American-Football-Saison 2022